Callianassidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1852. Enligt Catalogue of Life ingår Callianassidae i överfamiljen Callianassoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Callianassidae 56 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Callianassidae